Die Saison 2018/19 war die 27. Spielzeit der belarussischen Extraliga, der höchsten belarussischen Eishockeyspielklasse. belarussischer Meister wurde zum siebten Mal in der Vereinsgeschichte der HK Junost Minsk, der im Playoff-Finale den HK Njoman Hrodna mit 4:1 Siegen bezwang.

Der HK Junost Minsk verlor nur 9 der 56 Hauptrundenspiele und nur ein Spiel im Laufe der Play-offs.

Modus 
Im Gegensatz zu den Vorjahren wurde die Extraliga in zwei Spielklassen aufgeteilt – die Extraliga A und Extraliga B. Die Teilnehmer der Vorsaison wurde je nach ihrer Platzierung in diese beiden Spielklassen eingeteilt: die Mannschaften auf Platz 1 bis 8 in die A-Gruppe, die Mannschaften von Platz 9 bis 12 in die B-Gruppe.

In der Extraliga absolvierte jede Mannschaft 56 Spiele. Für einen Sieg nach regulärer Spielzeit erhält jede Mannschaft drei Punkte, für einen Sieg nach Overtime bzw. Shootout zwei Punkte, bei einer Niederlage nach Overtime bzw. Shootout gibt es einen Punkt und bei einer Niederlage nach der regulären Spielzeit null Punkte.

Die acht Mannschaften der Extraliga A qualifizieren sich für die Playoffs, in denen der Meister ausgespielt wird. Die Playoffs werden durchgehend im Modus Best-of-Seven gespielt, die Serie um Platz im Modus Best-of-Five.

Teilnehmer

Hauptrunde

Tabelle 

Abkürzungen: Sp = Spiele, S = Siege, N = Niederlagen, OTS = Siege nach Verlängerung, OTN = Niederlagen nach Verlängerung

Beste Scorer 
Quelle: eliteprospects.com; Abkürzungen: Sp = Spiele, T = Tore, V = Assists, Pkt = Punkte, +/− = Plus/Minus, SM = Strafminuten; Fett: Turnierbestwert

Playoffs

Turnierplan

Beste Scorer 
Quelle: eliteprospects.com; Abkürzungen: Sp = Spiele, T = Tore, V = Assists, Pkt = Punkte, +/− = Plus/Minus, SM = Strafminuten; Fett: Bestwert

Liga-Relegation 

Nach Ende der Play-offs trafen die beiden letzten regulären Mannschaften (die U20-Nationalmannschaft kann nicht absteigen) in der Liga-Relegation auf die zwei besten Mannschaften der Extraliga B. Dabei sicherten sich der HK Lida und Metallurg Schlobin den Klassenerhalt.

Auszeichnungen 

 belarussischer Spieler des Jahres: Geoff Platt (Jokerit)
 Trainer des Jahres: Sergei Puschkow (HK Njoman Hrodna)
 Torhüter des Jahres: Igor Brikun (Junost Minsk)
 Verteidiger des Jahres: Andrej Antonau (Junost Minsk)
 Stürmer des Jahres: Michail Stefanowitsch (Junost Minsk)
 Rookie des Jahres: Jauhen Aksentjuk
 Extraliga-Topscorer: Michail Stefanowitsch (Junost Minsk)

Weblinks 
 Tabelle bei pointstreak.com (englisch / belarussisch)

Einzelnachweise 

Extraliga-Saison (Belarus)
Eishockeysaison 2018/19